El Pla general metropolità de Barcelona, conegut generalment com a Pla general metropolità o, abreujadament com PGM o PGM-76, és un Pla director urbanístic referit a l'àmbit territorial que comprèn el conjunt de municipis que l'any 1976 formaven l'extinta Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona (EMMB) els quals, posteriorment s'integraren en la també extinta Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB).

Els municipis que integren el territori del PGM-76 són: Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Gavà, Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Viladecans més l'agregat de Les Botigues del terme municipal de Sitges.

El PGM-76 s'integra en el sistema de planejament urbanístic previst per la «Ley del Suelo de 1976», és per això que sempre ha tingut la consideració de Pla d'ordenació urbanística municipal de caràcter supramunicipal. Atès al seu àmbit, la denominació inicial i oficial d'aquest instrument de planejament fou la de «Pla general metropolità d'ordenació urbana de la EMM de Barcelona». La denominació actual és la de Pla general metropolità de Barcelona.

El PGM-76 fou un document innovador que suposà una renovació de la pràctica i dels instruments de planificació urbanística a Espanya, les més rellevants de les quals foren incorporades a la llei del sol de 1976.

El PGM-76 conté totes les determinacions i documentació que assenyala la «Ley del Suelo de 1976», malgrat ser un instrument de planejament la formació del qual passà per diverses etapes entre les quals destaca que s'inicià com una revisió del Pla Comarcal de 1953 segons la Llei del Sol de 1956, donant lloc, inicialment, a un Pla Director de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (1968) per, posteriorment, ser objecte d'una primera aprovació inicial amb la corresponent informació pública durant l'any 1974.

Determinacions del Pla general metropolità de Barcelona

Classificació del sòl

Referències

Vegeu també 
 Urbanisme de Barcelona
 Pla d'ordenació urbanística municipal
 Planejament urbanístic
 Classificació del sòl (dret)

Enllaços externs 
 Documentació oficial del PGM-76 al Registre de planejament urbanístic de Catalunya
 «Els 20 anys del Pla General Metropolità de Barcelona». Contingut íntegre del núm. 28 de la revista «Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament»

Urbanisme de Barcelona
Àrees metropolitanes d'Espanya
Àmbit metropolità de Barcelona
metropolità